Balmoral steht für:
 Balmoral (Granit), ein Gestein aus Finnland
 Balmoral (Schiff, 1949), ein britisches Fahrgastschiff
 Balmoral (Schiff, 1944), ein Wrack
 Balmoral (Schiff, 1988), ein Kreuzfahrtschiff
 Balmoral (Schuh), ein Schuhmodell
 Balmoral Bonnet, eine traditionelle schottische Kopfbedeckung, siehe Schottenmütze
 Balmoral Castle, königliche Sommerresidenz in Schottland
 Balmoral Castle (Schiff), ein Passagierschiff
 Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems, Rheinland-Pfalz
 Balmoral Cigars, eine Zigarrenmarke der Royal Agio Cigars

Balmoral ist der Name folgender Ortschaften

in Australien:
 Balmoral (New South Wales)
 Balmoral (Queensland)
 Balmoral (Victoria)

in Neuseeland:
 Balmoral (Neuseeland), ein Vorort von Auckland

in Südafrika:
 Balmoral (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Balmoral (Louisiana), im Tensas Parish
 Balmoral (Maryland), im Frederick County
 Balmoral (Tennessee), im Hamilton County
 Balmoral (Wisconsin), im Richland County